Osoby o tym nazwisku:
 Joachim Fryderyk Bilicer – śląski szlachcic
 Maciej Bilicer – śląski szlachcic
 Maciej Bilicer – śląski szlachcic